

Anno 
 147 o 147 a.C.

Automobilismo 
 Alfa Romeo 147

Biliardo 
 Maximum break, nello Snooker punteggio massimo ottenibile con una "serie perfetta"

Codici 
 147  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Suno in provincia di Novara

Matematica 
 147 – numero